L'adjectif akkadien ou agadéen peut faire référence à :

 l'akkadien, une langue ;
 Akkad (aussi appelée Agade ou Agadé), une ville ;
 l'empire d'Akkad.